The Little Rascals puede referirse a:

The Little Rascals: título alternativo de la serie fílmica Our Gang estrenada entre los años 1922 y 1944; o
The Little Rascals: título de la película basada en la serie anterior y estrenada en 1994.